Dans la mythologie grecque, Télégonos (en grec ancien  / , « qui est né au loin ») serait un des fils que Circé eut avec Ulysse, frère d'Agrios, de Latinos et de Nausithoos. Certaines traditions lui donnent parfois pour mère Calypso.

Il naquit dans l'île d'Ééa, où séjournait Circé et où Ulysse s'arrêta quelque temps au cours de ses aventures, après le siège de Troie. Longtemps après, instruit par sa mère de ses origines, Télégonos fit le voyage à Ithaque avec quelques compagnons pour connaître son père. Ayant été jeté sur les côtes d'Ithaque sans la connaître, il alla faire des vivres avec ses compagnons qui se livrèrent au pillage. Ulysse, à la tête des Ithaciens, vint pour repousser ces étrangers : il y eut combat sur le rivage, et Télégonos frappa Ulysse d'une lance dont le bout était fait d'un dard venimeux de raie. Ulysse, mortellement blessé, se souvint alors d'un oracle qui l'avait averti de se méfier de la main de son fils ; il s'informa de l'identité de l'étranger et de son origine. Il reconnut Télégonos et mourut dans ses bras. Athéna les consola tous les deux, en leur disant que tel était l'ordre du destin : elle ordonna même à Télégonos d'épouser Pénélope et de porter à Circé le corps d'Ulysse pour lui faire rendre les honneurs de la sépulture. Du mariage de Pénélope et de Télégonos naquit Italos qui, selon certains auteurs, donna son nom à l'Italie.

Sa mère le rendit immortel et l'envoya avec Pénélope dans les Îles des Bienheureux.

Télégonos est également réputé être le fondateur de Tusculum et de Préneste.

Notes

Sources 
  (VII, 16 ; VII, 36-37).
 .
  (v. 1014).
  (CXXVII).

Lien externe 

Geste d'Ulysse
Parricide dans la mythologie grecque